Lipschitz oder Lipschits (von ליפשיץ auch Lipschütz, Lipchitz oder Lifshitz) ist der Familienname folgender Personen:

 Eleonore Lipschitz (1922–1981), deutsche Politikerin (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Eugenio Lipschitz (1883–1944 oder 1945 im KZ Auschwitz-Birkenau), jüdischer Einzelhändler in Rijeka
 Isaac Lipschits (1930–2008), niederländischer Historiker, Politologe, Autor und Holocaustüberlebender
 Israel Lipschitz (1782–1860), aschkenasischer Rabbiner und Verfasser von Kommentaren
 Imre Lakatos geb. Lipschitz (1922–1974), ungarischer Mathematiker, Physiker und Wissenschaftstheoretiker
 Jacques Lipchitz (1891–1973), französischer Plastiker litauischer Herkunft
 Jewgeni Michailowitsch Lifschitz (1915–1985), sowjetischer Physiker
 Joachim Lipschitz (1918–1961), Berliner Innensenator (SPD)
 Oded Lipschits (* 1963), Dozent für Geschichte an der Universität Tel Aviv
 Rudolf Lipschitz (1832–1903), deutscher Mathematiker
 Samuel Lipschütz (1863–1905), US-amerikanischer Schachmeister ungarischer Herkunft
 Solomon Lefschetz (1884–1972), US-amerikanischer Mathematiker russischer Herkunft
 Werner Lipschitz (1892–1948), deutscher Pharmakologe und Biochemiker

Siehe auch:
 Lipschitz-Gebiet
 Lipschitzstetigkeit
 Lifschitz
 Lipschütz
 Lipschutz
 Lippschütz
 Liwschiz